Alfonso Garovaglio – archeologo italiano
 Santo Garovaglio – botanico italiano